Конституция Новой Зеландии — некодифицированная конституция, состоящая из ряда статутов (актов парламента), Договора Вайтанги, распоряжений Исполнительного Совета, жалованных грамот, решений судов и неписаных конституционных обычаев. В конституции Новой Зеландии нет ни одного высшего документа или высшего закона. Конституционный закон 1986 года не стоит над какими-либо другими законами и включает в себя только часть всей некодифицированной конституции Новой Зеландии.

Новая Зеландия является конституционной монархией с парламентской системой правления. Эту систему часто называют Вестминстерской, хотя данный термин становится всё менее подходящим, учитывая конституционные изменения, характерные для Новой Зеландии. Главой государства, источником исполнительной, судебной и законодательной власти в Новой Зеландии является монарх. Монарх представлен в Королевстве Новой Зеландии генерал-губернатором.

В 1980-х годах государство столкнулось с конституционным кризисом, итогом которого стало проведение ряда реформ. В последнее время высказываются мнения относительно создания документа конституции и перехода на республиканскую форму правления. Среди последних изменений стоит отметить создание специализированного комитета по конституционной реформе, учреждение Трибунала Вайтинги, усовершенствование избирательной системы.

Элементы конституционного строя 
Конституционный закон 1986 года закрепляет существование в Новой Зеландии трёх ветвей власти: исполнительная (Исполнительный совет, как Кабинет министров не имеет официального правового статуса), законодательная (однопалатный парламент) и судебная (судебная система).

Суверен 
Новая Зеландия является конституционной монархией. Основополагающий принцип заключается в демократии: политическая власть осуществляется демократически избранным парламентом — эта часть записана так: «королева царствует, но правительство правит до тех пор, пока имеет поддержку Палаты представителей». Монархия Новой Зеландии юридически отличается от британской монархии, так как в 1947 году Новая Зеландия ратифицировала Вестминстерский статут 1931 года и Акт о принятии Вестминстерского статута 1947 года.

Первая часть Конституционного закона 1986 года описывает «суверена» как правящего монарха, главу государства Новой Зеландии. Раздел 2 (1) Закона заявляет статус суверена в Новой Зеландии как главы государства, а в разделе 5 (1) описывается порядок наследования престола: «монарх определяется в соответствии с принятым парламентом Англии Актом о престолонаследии». Это означает, что глава государства Великобритании в соответствии с Актом о престолонаследии 1701 года также является главой государства Новой Зеландии. Однако, в соответствии с Актом о применении имперских законов 1988 года, Акт о престолонаследии считается законом Новой Зеландии, который может быть изменён только парламентом Новой Зеландии.

Время от времени звучали предложения упразднить монархию и установить республику. В отличие от своего соседа, Австралии, Новая Зеландия ещё не проводила референдум по этому вопросу, но ряд видных политиков (в том числе нынешний премьер-министр, Джон Ки) считает, что в конечном итоге переход к республиканскому строю неизбежен. Опросы общественного мнения, однако, показали, что большинство новозеландцев выступают за сохранение монархии.

Генерал-губернатор 

Представителем суверена в Королевстве Новой Зеландии является генерал-губернатор. Его власть в значительной степени носит церемониальный характер, хотя генерал-губернатор наделён рядом, так называемых, «резервных сил». Генерал-губернатор номинально беспартийный, премьер-министр советует монарху, кого назначать на должность генерал-губернатора.

Всё чаще генерал-губернатор представляет Новую Зеландию за рубежом, ему предоставляются все привилегии главы государства. Можно утверждать, что де-факто главой государства является генерал-губернатор, в то время как де-юре главой государства остаётся монарх. Нынешним генерал-губернатором является Дама Патрисия Ли Редди.

Исполнительная власть 

Главой правительства Новой Зеландии является премьер-министр. Кабинет министров, который несёт ответственность перед парламентом, осуществляет исполнительную власть. Кабинет министров формирует состав формального органа, известного как Исполнительный совет. Премьер-министр, как лидер ведущей политической партии или коалиции партий, возглавляет Кабинет министров. Все министры должны быть членами парламента (депутатами) и несут коллективную ответственность перед ним.

Законодательная власть 

Новая Зеландия имеет однопалатный парламент — Палату представителей, которая насчитывает не менее 120 членов. С 1996 года выборы в Новой Зеландии проводятся по смешанной избирательной системе: часть депутатов избирается на пропорциональной основе, часть — на мажоритарной. Семь мест составляют квоту членов, избираемых маори. Однако маори могут голосовать и баллотироваться на места, не входящие в квоту, некоторые политики вошли в состав парламента именно таким образом. Парламент избирается на срок в три года, хотя выборы можно провести и раньше. В Новой Зеландии могут голосовать все мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, исключение составляют лишь осуждённые за преступления. Женщины получили право голоса в 1893 году, таким образом Новая Зеландия стала первой самоуправляемой страной в мире, поддержавшей женское избирательное право.

Судебная власть 

Судебная власть Новой Зеландии имеет свою иерархию, систему судов составляют Верховный суд Новой Зеландии, Апелляционный суд Новой Зеландии, Высокий суд Новой Зеландии и районные суды — это суды общей юрисдикции. Существует несколько судов специальной юрисдикции, в том числе по трудовым спорам, по охране окружающей среды и Земельный суд маори; а также суды по семейным делам и по делам несовершеннолетних, которые работают как специализированные подразделения районных судов. Существует также ряд специализированных трибуналов, которые имеют судебную или квази-судебную юрисдикцию, в том числе Трибунал споров, Трибунал по аренде и Трибунал Вайтанги.

Право Новой Зеландии имеет три основных источника: английское общее право; некоторые законы парламента Великобритании, принятые до 1947 года (в частности, Билль о правах 1689 года) и акты парламента Новой Зеландии. В плане толкования общего права существует тенденция поддержки единообразия с толкованием общего права в Великобритании. Несостыковки возникают, когда суды Новой Зеландии в ходе толкования учитывают местные условия, или когда закон был кодифицирован статутом Новой Зеландии. Судебный комитет Тайного совета в Лондоне, будучи до 2003 года высшей апелляционной инстанцией для судов Новой Зеландии, в своей практике при вынесении решений обычно всегда опирался на британское общее право и тем самым поддерживал сложившуюся в течение многих лет тенденцию, хотя, технически, он не обязан был так поступать. Верховный суд Новой Зеландии, созданный в октябре 2003 года и заменивший Тайный совет для апелляционных обращений, призван кардинальным образом пересмотреть данный механизм работы и сформировать собственную судебную практику с учетом национальных особенностей страны.

Договор Вайтанги 

Роль Договора Вайтанги в конституционном праве Новой Зеландии является предметом многочисленных дискуссий. Всё чаще Договор рассматривается как важный источник конституционного права. В самом деле, ссылки на принципы Договора Вайтанги появляются в ряде законодательных актов, хотя сами принципы не были определены в уставе. Напротив, они определены прецедентом Апелляционного суда 1987 года, знаменитым «Делом земель» с участием Совета маори Новой Зеландии. Маори были серьёзно обеспокоены реструктурированием экономики Новой Зеландии тогдашним четвёртым лейбористским правительством, в частности передачей активов бывших правительственных ведомств государственным предприятиям. Государственные предприятия представляли собой в основном частные фирмы, принадлежащие правительству. Из-за этого они предотвращали возвращение переданных маори для государственных нужд активов в собственность маори по решению Трибунала Вайтанги. Совет маори требовал выполнения раздела 9 Акта о государственных предприятиях 1986 года: «Ничто в этом акте не разрешает Короне действовать таким образом, который является несовместимым с принципами Договора Вайтанги».

Текст самого Договора входит в Акт о Договоре Вайтанги 1975 года, закон, который уполномочил Трибунал Вайтанги рассматривать вопросы нарушения Договора. Закон первоначально был направлен на перспективу, но позже в 1985 году были внесены поправки, в итоге по положениям документа могут решаться споры любой давности с момента подписания Договора. Поправка 1985 также впервые включила в Акт текст Договора на языке маори.

Права человека 
Конституция Новой Зеландии закрепляет основные политические и социальные права. Одним из источников, которые составляют конституцию Новой Зеландии, является Билль о правах 1990 года. Этот закон был первым источником конституции Новой Зеландии, который прямо ссылается на положения Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Новозеландский Билль о правах устанавливает гражданские и политические права населения государства в соотношении с правами трёх ветвей власти, а также юридических и физических лиц, осуществляющих государственные функции. Наряду с Актом о правах человека 1993 года, Билль о правах составляет основу для защиты прав человека в Новой Зеландии. Они не были включены непосредственно в систему права, однако многие из прав человека, закреплённых МПГПП, были перенесены в Билль о правах. К таким относятся избирательные права (раздел 12) и свобода объединений (раздел 17). Акт о правах человека 1993 года также запрещает дискриминацию на основе политических убеждений (раздел 21).

Было выражено беспокойство, что в связи с особенностями конституции Новой Зеландии, а также отсутствием полной интеграции в систему права, недостаточно защищены права, предусмотренные МПГПП. Билль о правах не является основополагающим или высшим законом, и теоретически может быть дополнен простым большинством Парламента. Однако он также может быть рассмотрен как часть формирующейся конституционной конвенции, в таком случае требуется существенная поддержка любых весомых изменений.

Источники конституционного права

Акты парламента 
Формально акты парламента — это основная группа источников, в которых прописаны все конституционные нормы, регулирующие наиболее важные общественные отношения, организацию и функционирование государства. Первый из таких законов был принят в 1846 году, а последний в 1986 году. Модель законотворчества парламента Новой Зеландии похожа (но не идентична) на другие модели законодательных органов Вестминстерской системы.

Акты первоначально предлагаются к рассмотрению в парламенте как законопроекты. Они становятся актами после трёхкратного утверждения голосованием в парламенте и получения королевской санкции от генерал-губернатора. Большинство законопроектов обнародываются парламентом в тот же день. Правительственные законопроекты отклоняются редко, первый такой случай в XX веке был в 1998 году (акт местного самоуправления — во втором чтении). Отдельно взятые депутаты также могут выдвигать свои собственные законопроекты, называемые членскими; они обычно выдвигаются оппозиционными партиями или депутатами, желающими разрешить вопросы, за которые не берутся партии.

Акты британского законодательства 
После принятия Акта о применении имперских законов 1988 года многие акты британского законодательства стали источниками права Новой Зеландии. Сюда относится в первую очередь Билль о правах 1689 года и Конституционный Указ 1852 года. Несмотря на обретение статуса доминиона в 1907 году, а позже и самостоятельности по Вестминстерскому статуту 1931 года, Новая Зеландия, как член Британского содружества, официально признаёт монарха Великобритании главой государства. Одним из символов такого подчинения со стороны Новой Зеландии является признание некоторых законов и подзаконных нормативных актов законодательства Великобритании составной частью собственной правовой системы.

Судебные прецеденты 
В Новой Зеландии действует англо-американская правовая система, основу которой составляет судебный прецедент. Среди наиболее резонансных дел в сфере конституционного права — дело «Тауноа против Генерального прокурора» (), касавшееся средств правовой защиты от нарушений Билля о правах (2008 год); дело «Лаи против Чемберленса» () относительно адвокатского иммунитета от судебного преследования (2007 год); дело «Заоуи против Генерального прокурора» (), касавшееся соотношения прав человека и национальной безопасности (2006 год). Данные дела рассматривались .

Конституционно-правовые обычаи 
Данная группа источников конституционного права также достаточно характерна для стран англо-американской правовой системы. Конституционные обычаи являются наименее формализированным источником конституции Новой Зеландии. Они содержат в себе правила поведения, которые укоренились на уровне традиций и которые имеют силу регулировать правоотношения в сфере конституционного права. Обычаи не могут быть приведены в исполнение в судебном порядке. Они существуют в соответствии с действующей практикой и убеждениями. Одним из неотъемлемых и важных элементов правового обычая для Новой Зеландии является следующая процедура, которая не закреплена документально, но действует фактически: в Совете министров — правительстве — выделяется Кабинет министров, председателем которого является премьер-министр (как и в Великобритании, лидер партии, победившей на выборах).

Другие источники 
Также одним из источников конституционного права Новой Зеландии является Билль о правах 1990 года, в котором были окончательно закреплены основоположные права и свободы подданных. Одним из наиболее значимых конституционно-правовых договоров является Договор Вайтанги 1840 года между представителями британской короны и местными племенными вождями, по которому территория Новой Зеландии переходила под британскую юрисдикцию. Как акт договор был переоформлен в 1975 году, ещё через 10 лет была внесена поправка относительно положения и прав коренного населения (маори). В отдельную группу также выделяют Акт о Верховном суде 2003 года. В 2008 году был принят «Cabinet manual» — конвенция, регламентирующая деятельность кабинета министров и детально разъясняющая особенности государственного устройства.

История

Ранняя история 

До европейского заселения Новой Зеландии общество маори состояло из племенных формирований, не имеющих национального руководящего органа. После первых контактов с европейцами возникла необходимость в едином консолидированном органе. В 1788 году была основана колония Нового Южного Уэльса. Согласно изменённой Доверенности губернатора Артура Филлипа от 25 апреля 1787 года колония включала «все соседние острова в Тихом океане» к востоку от 135-го меридиана восточной долготы. Сюда технически входила и Новая Зеландия, но администрация Нового Южного Уэльса была мало заинтересована в данной территории. На фоне постоянно растущего беззакония и сомнительных земельных сделок между маори и европейцами Британский колониальный офис назначил Джеймса Басби британским резидентом в Новой Зеландии.

Басби созвал Союз вождей Объединённых племён Новой Зеландии, на собрании в Вайтанги в 1835 году была принята Декларация независимости Новой Зеландии. В то время, как эта Декларация была признана королём Вильгельмом IV, она не предусматривала окончательного решения вопроса управления. В 1839 году была издана жалованная грамота якобы для расширения юрисдикции колонии Нового Южного Уэльса на Новую Зеландию, в сущности это была аннексия «…всякой территории, которая уже или может быть приобретена … в этой группе островов, известных как Новая Зеландия». Эта уловка была принята колониальным бюро, с тем чтобы дать время капитану Уильяму Хобсону легально договорным путём лишить суверенитета Объединённые племена Новой Зеландии.

6 февраля 1840 года был подписан первый экземпляр Договора Вайтанги. Позже как на Северном, так и на Южном острове был подписан ряд последующих копий. 21 мая Хобсон издал прокламацию британской верховоной власти над Новой Зеландией. Основой прокламации было разоблачение Хобсоном «предательской» деятельности поселенцев Новозеландской компании в Порт-Николсоне (Веллингтон и Британния, позже Петони), создавших свой собственный Совет управляющих (12 членов). Хобсон стремился не допустить создания того, что он называл «республикой», то есть независимого государства за пределами его юрисдикции. Хобсон был назначен вице-губернатором Новой Зеландии и разделил колонию на две провинции (Северный остров — Новый Ольстер, Южный остров — Новый Мюнстер) по аналогии с Северной и Южной провинциями Ирландии. В 1841 году Новая Зеландия получила статус колонии собственного права.

Самоуправление 

Императорский парламент (Вестминстер) издал первый Конституционный акт Новой Зеландии в 1846 году, который расширял права и свободы правительства Новой Зеландии. Закон должен был быть выполнен в полном объёме до 1848 года, но так и не вступил в силу. Губернатор сэр Джордж Грей по ряду причин отказался от его применения. В итоге действие закона было приостановлено на пять лет. В эти годы Грей фактически узурпировал власть, назначая провинциальные советы на своё усмотрение.

После приостановки действия Закона 1846 года Имперский парламент решил предоставить Новой Зеландии самоуправление путём подписания в 1852 году нового Конституционного акта, который отменил предыдущий Акт 1946 года. Этот закон был почти полностью основан на проекте сэра Джорджа Грея, основное различие заключалось в назначении губернатора секретарём колоний, а не Палатой представителей. Новый закон вступил в силу в 1853 году.

Закон предусматривал:
 Разделение Новой Зеландии на шесть провинций. Каждая провинция имела избираемого руководителя, и власть осуществлялась путём выдачи указов. Губернатор оставлял за собой право наложить вето на законопроект, монарх также имел право аннулировать закон в течение двух лет с момента принятия.
 Наличие Генеральной Ассамблеи в составе избираемой Палаты представителей, назначаемого Законодательного совета (верхняя палата) и губернатора. Орган был сформирован с целью издавать законы для: «…мира, порядка и доброго управления Новой Зеландией».
 Наличие Исполнительного совета, состоящего из губернатора и министров.

Первым законом нового парламента страны, избранного соответствии с Конституционным актом, был Акт об английском праве 1854 года. Закон подтвердил применение в Новой Зеландии всех английских статутов, существовавших по состоянию на 14 января 1840 года, а именно Билль о правах 1689 года и Хабеас корпус. Полномочия парламента Новой Зеландии определялись имперским Актом о действии колониальных законов 1865 года, что наделило страну определёнными элементами суверенитета. В соответствии с Актом, новозеландский парламент может принимать законы, противоречащие британским уставам или общему праву. Исключение составляют имперские уставы, касающиеся конкретно Новой Зеландии. Закон Новой Зеландии, который противоречит такому уставу, будет считаться недействительным.

В 1857 году парламент Великобритании принял Акт о поправке к Конституции Новой Зеландии, что дало парламенту страны возможность вносить изменения в определённые части Акта 1852 года. Это в основном связано с предложениями о создании в стране новых провинций, что в итоге и было сделано. Первая масштабная отмена ряда положений Конституционнго акта состоялась в 1876 году путём подписания Акта об упразднении провинций, который 1 января 1877 года отменил вторую статью Акта. Таким образом была осуществлена централизация правительства Новой Зеландии в двухпалатном парламенте.

В 1891 году был изменён состав Законодательного совета, советники уже не назначались пожизненно, определялся срок в 7 лет с предоставлением права на повторное назначение.

Доминион и королевство 

Имперская конференция 1907 года постановила позволить определённым колониям стать независимыми государствами, так называемыми «доминионами». После Конференции Палата представителей подала запрос королю Эдуарду VII «принять такие меры, которые он может счесть необходимыми, дабы изменить официальное название Новой Зеландии с „Колония Новой Зеландии“ на „Доминион Новой Зеландии“». Премьер-министр сэр Джозеф Уорд получил предложение переехать в «…развивающуюся Новую Зеландию» и заверил, что это не даст «иного результата, кроме как улучшения жизни страны». 9 сентября Эдуард VII выдал Королевскую прокламацию, предоставлявшую Новой Зеландии статус домониона. Прокламация вступила в силу 27 сентября. В результате жалованной грамотой 1917 года была введена должность генерал-губернатора, что более полно отражало статус доминиона Новой Зеландии. Жалованная грамота также ограничила полномочия губернатора, которыми он обладал во время колониального статуса Новой Зеландии.

В 1908 году парламент выдал два акта конституционного значения: Акт о судоустройстве, который закрепляет юрисдикцию судебной власти Новой Зеландии; и Акт о законодательной власти, в котором закреплены полномочия парламента. Многие положения последнего в настоящее время не действительны, за исключением тех, которые прописывают аспекты депутатской неприкосновенности.

Имперская конференция 1926 года подтвердила Декларацию Бальфура, которая прописывала равенство доминионов Великобритании. В отношении генерал-губернатора в декларации говорилось, что он находится в «том же положении по отношению к управлению общественными делами в доминионе», как и монарх в Соединённом Королевстве. Генерал-губернатор, таким образом, был обязан учитывать советы своих ответственных министров.

Для введения в действие декларации конференции 1926 года в 1931 году был принят Вестминстерский статут. Таким образом, были сняты ограничения, созданные Актом о действии колониальных законов 1865 года. Статут касался Новой Зеландии, но, чтобы применяться на территории страны, он должен был быть принят парламентом Новой Зеландии как собственный закон. После долгих дебатов в 1947 году Вестминстерский статут был ратифицирован.

По просьбе парламента Новой Зеландии в 1947 году Вестминстер внёс поправку к Конституционному акту Новой Зеландии (запрос и согласие) о предоставлении парламенту страны полных суверенных полномочий, а также об изменении или отмене Конституционного акта Новой Зеландии 1852 года. Однако парламент Великобритании всё ещё может принимать законы по просьбе парламента Новой Зеландии. Это право было использовано только для одной поправки к Акту 1947 года и было отменено с принятием Конституционного акта 1986 года, который упразднил Акт 1852 года.

В результате этих изменений Новая Зеландия стала «королевством», юридически независимым от Великобритании с юридически отдельной монархией. Окончательно этот статус был оформлен жалованной грамотой 1983 года, первой поправкой к документу 1917 года. Грамота также заверяла официальное название «Королевство Новой Зеландии», в состав которого входили самоуправляющиеся территории Островов Кука и Ниуэ.

На парламентских выборах Национальная партия Новой Зеландии обещала в 1950 году отменить законодательный совет. После принятия Акта об отмене Законодательного совета 1950 года орган сложил свои полномочия, таким образом была упразднена верхняя палата парламента. Несмотря на предложения восстановить верхнюю палату (в частности идея Джима Болджера о создании сената в 1990 году), парламент Новой Зеландии остаётся однопалатным.

События 1980—1990-х годов

Конституционный кризис 
После избрания четвёртого лейбористского правительства в 1984 году начался конституционный кризис. Тогдашний премьер-министр сэр Роберт Малдун отказался выполнять указания новоизбранного премьер-министра Дэвида Лонги девальвировать новозеландский доллар, чтобы пресечь спекуляции с национальной валютой. Кризис был разрешён, когда три дня спустя Малдун под давлением собственного кабинета изменил своё решение, в противном случае его обещали заменить вице-премьером Джимом Маклеем.

Комитет по конституционной реформе 
В начале 1985 года новое правительство сформировало комитет по конституционной реформе с целью рассмотрения вопроса перераспределения власти. В результате комитет и лейбористское правительство создало Билль о правах, а также приняло Конституционный акт. Таким образом, состоялся первый серьёзный пересмотр Конституционного акта Новой Зеландии за последние 134 года. В Акте 1986 года остались только 12 из 82 положений Акта 1852 года. Документ состоит из пяти основных частей:
 Суверен;
 Исполнительная власть;
 Законодательная власть;
 Судебная власть;
 Прочие положения.

Наряду с этим документом парламент также принял Акт о применении имперских законов 1988 года с целью пояснить, какие имперские и английские акты действительны в Новой Зеландии.

Изменения Договора Вайтанги 
В 1985 году лейбористское правительство также внесло поправку в Договор Вайтанги, итогом стали важные изменения в Акте о Договоре Вайтанги 1975 года, принятом предыдущим лейбористским правительством. Акт 1975 года впервые внёс Договор Вайтанги в статут и создал квази-судебный Трибунал Вайтанги для решения предполагаемых нарушений Договора. Поправка 1985 года впервые включила маорийскую версию Договора в устав и уполномочила Трибунал Вайтанги рассматривать дела любой давности, начиная с 1840 года.

Избирательная система 
Четвёртое лейбористское правительство также начало процесс реформы избирательной системы. В 1986 году оно созвало Королевскую комиссию по избирательной системе. Комиссия предложила ввести в Новой Зеландии смешанную мажоритарно-пропорциональную избирательную систему. В 1990-х годах по этому вопросу были проведены два референдума, смешанная система была принята в 1993 году и используется в избирательном процессе с 1996 года.

Отмена смертной казни 

В 1989 году в Новой Зеландии состоялась окончательная отмена смертной казни, в том числе за государственную измену. До этого в 1961 году упразднили смертную казнь за убийство. Официально смертная казнь в Новой Зеландии появилась, когда страна стала британской территорией в 1840 году, она была впервые применена в 1842 году к Макету Варетотара. В последний раз она применялась в 1957 году к Уолтеру Болтону. Всего за время существования данного вида наказания были казнены 85 человек, в том числе одна женщина (Вильямина Дин).

Создание Билля о правах 
Последней крупной конституционной реформой четвёртого лейбористского правительства был новозеландский Билль о правах 1990 года. Этот акт обязал Новую Зеландию ратифицировать Международный пакт о гражданских и политических правах 1977 года (МПГПП). Однако акт не является высшим законом (с учётом положений Конституционного акта 1985 года) и может быть отменён простым большинством парламента.

Последние реформы 
Конституция Новой Зеландии в теории сравнительно легко реформируется и по сложности внесения изменений является гибкой. Чтобы внести в неё изменения, требуется простое большинство парламента, о чём свидетельствует отмена законодательного совета в 1950 году.

Некоторые принципы конституции прописаны не достаточно хорошо. Раздел 268 Акта о выборах гласит, что закон, регулирующий максимальный срок полномочий парламента (часть Конституционного акта) и некоторые положения закона о выборах (касающиеся перераспределения избирательных округов и возраста активного избирательного права), может быть изменён либо 3/4 членов Палаты представителей, либо большинством действительных голосов на всенародном референдуме. Сам раздел 268 не защищён этим положением, поэтому правительство теоретически может отменить Раздел 268 и перейти к изменению укоренившейся части закона простым большинством парламента. Тем не менее, данные положения пользуются устойчивой поддержкой обеих ведущих партий. И последствия использования юридической лазейки для изменения укоренившихся положений, вероятно, будут негативными.

Кроме этого, несмотря на то, что некоторые положения можно изменить, существенная корректировка конституции из-за отсутствия широкой поддержки вряд ли произойдёт путём законодательного соглашения или путём референдума.

Опрос, проведённый TVNZ в 2004 году, показал: 82 % населения считают, что Новая Зеландия должна иметь писанную конституцию.

Референдумы 
Чтобы ввести в действие конституционные изменения в Новой Зеландии, проведение референдума не требуется, исключение составляют акты об избирательной системе и сроке действия парламента. Тем не менее, в истории Новой Зеландии было несколько референдумов, последний касался избирательной реформы. Многие группы выступают за вынесение на референдум вопроса конституционной реформы, например, республиканское движение поддерживает проведение референдума по упразднении монархии. Функции Тайного совета как высшего апелляционного суда Новой Зеландии были переданы Верховному суду Новой Зеландии путём подписания простого акта парламента, хотя Первая Новая Зеландия, Национальная партия и ACT призывали провести по этому вопросу референдум.

Акт о референдуме по народной инициативе 1993 года позволяет проведение факультативных референдумов по любому вопросу, если сторонники народного волеизъявления подадут заявление в парламент с подписями 10 % зарегистрированных избирателей. В 1999 году был проведён один такой референдум по вопросу о том, следует ли уменьшить количество членов парламента со 120 до 99. Избиратели подавляющим большинством проголосовали в пользу предложения. Однако не было предпринято никаких действий, чтобы внести изменения в Акт о выборах 1993 года. В итоге законопроект об уменьшении числа депутатов до 100 был рассмотрен лишь в 2006 году по инициативе депутата Барбары Стюарт. Законопроект был принят в первом чтении 61 голосом «за», но был отклонён во втором чтении после того, как специальный комитет рекомендовал прекратить рассмотрение законопроекта.

Отсутствие реализации решений всенародных голосований привело к призывам введения таких референдумов, которые будут обязательными для правительства, по аналогии с механизмом прямой демократии в Швейцарии. Первая Новая Зеландия, партия Киви и лоббистская группа Лучшая демократия выступают за обязательные референдумы. Однако в настоящее время эти организации не имеют достаточного представления в парламенте Новой Зеландии. Кроме того, нынешний премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки, как и многие учёные-юристы и члены ЛГБТ-сообщества Новой Зеландии, выступает против обязательных референдумов.

Предлагаемые нововведения

Комитет конституционного устройства 
В ноябре 2004 года премьер-министр Хелен Элизабет Кларк объявила о создании специальной комиссии Палаты представителей для проведения исследования существующих конституционных положений Новой Зеландии. Национальная партия и Первая Новая Зеландия отказались от участия. Начиная с 2005 года, Комитет конституционного устройства провёл исследование по пяти пунктам:
 конституционное развитие Новой Зеландии с 1840 года;
 ключевые элементы конституционной структуры Новой Зеландии и связь между этими элементами;
 источники конституционного права Новой Зеландии;
 процесс конституционной реформы в других странах;
 меры, целесообразные для Новой Зеландии, в случае существенной конституционной реформы в будущем.

Комитет дал правительству три основные рекомендации:
 в основе всех обсуждений конституционных изменений в отсутствие какого-либо установленного процесса должны лежать общие принципы;
 прилагать больше усилий для улучшения основы гражданского общества и патриотического воспитания в школах;
 правительство должно рассмотреть вопрос о возможности независимым путём содействовать лучшему взаимопониманию с общественностью и организовать дебаты по вопросу конституционного устройства Новой Зеландии.

2 февраля 2006 года правительство ответило на доклад Комитета. Власть дала согласие выполнить первую и вторую рекомендации, но не поддержало третий пункт.

Пересмотр конституции 
В декабре 2010 года в рамках доверительного соглашения между Национальной партией и Партией маори на 2011 год был объявлен пересмотр конституции.

Консультативная группа поддерживается министрами Биллом Инглишем и , которые сделали окончательный доклад Кабинету министров к концу 2013 года. Правительство обещало отреагировать в течение шести месяцев. Первый доклад министров согласовал создание консультативной группы, план участия общественности и проект взаимодействия с другими государствами по таким вопросам, как, например, референдум относительно смешанной избирательной системы. 4 августа 2011 года было объявлено о создании консультативного комитета, на должности сопредседателей были назначены бывший лидер иви Нгаи Таху сэр  и профессор права Джон Берроуз.

Примечания

Ссылки 
 Electoral Commission
 Cabinet Manual on the constitution
 Constitutional Advisory Panel interim website
 Response of the Government to the Report of the Constitutional Arrangements Committee
 Better Democracy — Group advocating binding citizens-initiated referendums.
 New Zealand Political and constitutional timeline — NZHistory.net.nz

Литература 
 
 
 
  
 
 

Новая Зеландия
Политика Новой Зеландии
Государственное устройство Новой Зеландии
Право Новой Зеландии